Дафни (от гръцкото женско име Δάφνη със значение на лавър, лаврово/дафиново дърво; също през англоезичното Daphne) може да се отнася за:

 Дафни, селище в Света гора, Гърция;
 Дафни, квартал на Атина, Гърция;
 Дафни, село в Населишко, Гърция;
 Ежово, на гръцки Дафни, село в дем Висалтия, Гърция;
 Дафни, манастир в Гърция.
 Дафни, гръцки баскетболен отбор

Вижте също 
 Дафне (пояснение)
 Дафне – нимфа-дриада в древногръцката митология.